Гаффари:
 Абу-ль-Хасан Гаффари (1814 − 1866) — персидский художник.
 Гаффари, Мэтт (1961) — американский борец греко-римского стиля.